Васи́лий Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Василий Александрович (1861—1919) — общественный и земский деятель, городской голова Симферополя.
 Иванов, Василий Александрович (1910—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.